Wellston hace referencia a varios artículos sobre localidades en Estados Unidos:

Wellston (Míchigan)
Wellston (Misuri)
Wellston (Ohio)
Wellston (Oklahoma)